Biskupi mostarsko-duvnijscy - lista biskupów diecezji mostarsko-duvnijskich oraz ich poprzedników.

Diecezja duvnijska (VI w. - XVII w.)

Diecezja makarska (XVII w. - 1735)

Wikariat apostolski Bośni i Hercegowiny (1735 - 1881) 
 1735-1740: ks. Matija Delivić, O.F.M. 
 1740-1767: ks. Pavao Dragičević, O.F.M. 
 1767-1772: ks. Marijan Bogdanović, O.F.M. 
 1772-1784: ks. Marko Dobretić, O.F.M. 
 1784-1798: ks. Augustin Botoš-Okić, O.F.M. 
 1798-1813: ks. Grgo Ilijić, O.F.M. 
 1813-1832: ks. Augustin Miletić, O.F.M. 
 1832-1853: ks. Rafael Barišić, O.F.M. 
 1854-1879: ks. Anđeo Kraljević, O.F.M. 
 1880-1881: bp Paškal Buconjić, O.F.M., biskup tytularny Magydus

Diecezja mostarsko-duvnijska (od 1881 r.)

Zobacz też 
 Diecezja mostarsko-duvnijska